Die WPA-Poolbillard-Team-Weltmeisterschaft 2014 (englisch: World Team Championship 2014; kurz: WTC 2014) fand vom 27. Juli bis 2. August 2014 in Peking in China statt.
Es war die dritte Austragung der von der World Pool-Billiard Association organisierten Weltmeisterschaft für Poolbillard-Mannschaften.
Titelverteidiger war die Mannschaft aus Taiwan, die im Viertelfinale gegen die philippinische Mannschaft ausschied. Weltmeister wurde die zweite chinesische Mannschaft, die das Finale gegen die Philippinen mit 4:2 gewann.
Die deutsche Mannschaft verlor im Viertelfinale gegen Japan, Österreich schied im Achtelfinale gegen Taiwan aus.

Teilnehmer

Ergebnisse

Vorrunde

Gruppe A 

Tabelle

Gruppe B 

Tabelle

Gruppe C 

Tabelle

Gruppe D 

Tabelle

Gruppe E 

Tabelle

Gruppe F 

Tabelle

Finalrunde

Weblinks 
 Offizielle Website
 Team-Weltmeisterschaft 2014 auf azbilliards.com
 Spielplan auf sixpockets.de
 Spielplan auf my147.com

Poolbillard-Weltmeisterschaft
Poolbillardveranstaltung 2014
Billardturnier in Peking